Miejscowość w USA:
 Weiner – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett

Osoby:
 Adam Weiner
 Aurel Weiner, rum.: Aurel Vainer
 Béla Weiner
 Georg Weiner
 January Weiner
 Leó Weiner
 Michael Weiner

Zobacz też 
 Wajner